Thum (Saksen), een gemeente en plaats in de Duitse deelstaat Saksen
Thum (Kreuzau), een plaats in de Duitse gemeente Kreuzau